Hans Wentzel ist der Name folgender Personen:

* Hans von Wentzel (1855–1929), deutscher Schriftsteller 
 Hans Wentzel (Kunsthistoriker) (1913–1975), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Hans Wenzel